!B
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg B
BadenWurttemberg B